Джигито́вка (от тюркского джигит — лихой, храбрый, опытный всадник) — у восточных народов, скачка на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические упражнения, военно-прикладной вид конного спорта, у западных народов вольтижировка.

Джигитовка возникла и развивалась у народов Кавказа, Средней Азии, казаков как естественный способ верховой езды, подготовки ездока и лошади. Казачий вид спорта. Джигитовка является родоначальницей вольтижировки.

Джигитовка — цирковой жанр; разновидность верховой езды, во время которой всадники:
 демонстрируют виртуозное управление специально дрессированным конем;
 стреляют на полном карьере в цель;
 выполняют эффектные упражнения с шашкой и сложные акробатические прыжки.
Джигитовка превосходит кавалерийскую вольтижировку своим темпом и обилием трюков.

Первым артистом — джигитом, основоположником циркового жанра, считается Агубе Гудцов (1880—1968), осетинский цирковой наездник начала XX века, покоривший своим искусством зрителей во многих странах мира.

Выдающиеся мастера советского и российского цирка работавшие в жанре джигитовки: Алибек Кантемиров, Михаил Туганов, Ирбек Кантемиров, Мухтарбек Кантемиров, Дзерасса Туганова, Тамерлан Нугзаров, Хаким Зарипов, Давлет Ходжабаев, Юрий Мерденов и другие.

История 
Первое упоминание о джигитовке принадлежит Ксенофонту.

Сложнейшие элементы и наибольшее распространение джигитовка получила у казаков в XIX веке. В Уставе строевой казачьей службы изданного 1899 году говорится: (современная орфография)Ст.205. Цель джигитовки состоит в развитии в казаке смелости и ловкости, а потому джигитовка необходима для каждого казака.Ст.209. Джигитовка разделяется: 1) на обязательную для всех казаков, исполняемую с оружием и походным вьюком; и 2) на вольную, которая может быть без оружия и вьюка.

К обязательной джигитовке относились:
 стрельба с коня и рубка чучел
 поднимание предметов с земли
 подъём на коня пешего товарища
 увоз раненого одним или двумя всадниками
 соскакивание и вскакивание на коня на карьере.
К упражнениям вольной джигитовки относились:
 джигитовка с пикой,
 умение положить коня на карьере,
 скачка о дву-конь и три-конь, пересадкою с одной лошади на другую,
 скачка группами,
 скачка стоя,
 скачка вниз головою,
 переворачивание на карьере лицом назад и скачка сидя задом наперед,
 расседлывание коня на скаку.

В военной энциклопедии издательства Сытина (1911—1915) выделяются следующие виды джигитовки:
 Стрельба с коня в карьер по чучелам из соломы, пропитанным нефтью. Стрельба вниз в кусок белой бумаги на земле.
 Нагибание направо и налево и поднимание с земли предметов
 Соскакивание на обе стороны по несколько раз подряд
 Скачка стоя на седле и нагибание, чтобы поднять с земли какой-либо предмет
 Соскакивание перед барьером и вскакивание на лошадь в тот момент, когда она преодолевает барьер
 Расседлывание и снова оседлывание лошади на карьере, не слезая, а только пересев на круп лошади.
 На полном ходу соскакивание с лошади назад и в тот же момент вскакивание опять на лошадь сзади же, притянувшись за хвост
 «отвага», то есть держа в стременах ноги, броситься навзничь направо или налево назад всем корпусом, головою вниз, и держаться на весу
 Перелезание на полном карьере впереди груди лошади или под брюхом с одной стороны, чтобы сесть на седло с другой.
 Скачка одного всадника на двух лошадях с прыжками через лошадь.

Впоследствии джигитовка входила в боевую подготовку кавалерии Красной Армии. Однако с развитием военного дела важнее становилось умение всадника действовать в составе подразделения и взаимодействовать с другими частями, чем личное мастерство. Во время Второй мировой войны от конницы требовалась возможность перебрасывать боевые силы и средства при выполнении тактических и оперативных задач. После ликвидации кавалерии как рода войск Сухопутных войск Вооружённых Сил в начале 50-х годов XX века, джигитовка исчезает как самостоятельная дисциплина.

Джигитовка как отдельный спортивный вид существовала до 70-х годов XX века. Шестикратным чемпионом СССР по джигитовке был выдающийся мастер Ирбек Кантемиров, представитель цирковой династии Кантемировых. Известными мастерами джигитовки были заслуженный мастер спорта Валентин Мишин и патриарх российских каскадеров Мухтарбек Кантемиров. После 70-х джигитовку заменяет вольтижировка.

Спортивный вид джигитовки возрождён в 2005 году.

Описание 
Современная спортивная джигитовка — дисциплина конного спорта, в которой первенство определяется по оцененному в баллах лучшему исполнению индивидуальных спортивных «боевых» приемов, при условии ограничения времени на их выполнение.

Джигитовка направлена на развитие у спортсмена ловкости, смелости, отваги, высокого мастерства владения лошадью.

Соревнования могут включать в себя разделы: «Специальная джигитовка» и «Вольная джигитовка». Раздел «Специальная джигитовка» включает в себя следующие упражнения: «Владение пикой», «Стрельба из пистолета и метание ножа», «Владение шашкой» и «Стрельба из лука».

В разделе «Вольная джигитовка» в течение заезда всадник должен выполнить 6 упражнений (трюков), которые в свою очередь делятся на 4 категории сложности. Повторение упражнений не допускается. В зависимости от уровня категории оценка за выполнение упражнения умножается на коэффициент сложности — 1, 2, 3, 4.

Виды упражнений 

Упражнения I категории сложности. Коэффициент — 1.

1. Стойка на стремени.

2. Езда, лежа поперек седла.

3. Соскок с посадкой в седло через шею лошади.

4. Соскок с посадкой в седло через круп лошади.

5. Прямое волочение.

6. Казачий обрыв в стремени.

7. Езда спиной вперед на шее лошади без соскока (женщины).

8. Казачий вис.

9. Стойка на стремени — «флажок» (женщины).

10.  Ласточка на стремени.

16.2 Упражнения II категории сложности. Коэффициент — 2.

11.  Стойка вниз головой.

12.  Езда, стоя на седле

13.  Ласточка на седле.

14.  Обратное волочение.

15.  Казачий обрыв в путлище.

16.  Соскок против темпа.

17.  Обратный казачий вис (женщины).

18.  Езда, лежа поперек на шее лошади (женщины).

16.3. Упражнения III категории сложности. Коэффициент — 3.

19.  Вертушка вокруг луки.

20.  Оборотная (темповая) вертушка.

21.  Терская вертушка.

22.  Уральская вертушка.

23.  Ножницы.

24.  Соскоки на обе стороны.

25.  Поднимание предметов с земли.

16.4. Упражнения IV категории сложности. Коэффициент — 4.

26.  Пролаз под животом коня.

27.  Пролаз под шеей коня.

28.  Уральский толчок.

29.  Плечевая стойка вниз головой

30.  Цирковая (круглая) вертушка

Примечания

Литература 
 Устав строевой казачьей служьы, часть I, 1899 год.

Ссылки 
 Статья об истории Джигитовки
 История джигитовки и её современность.
 Джигитовка совместной команды Кремлёвской школы верховой езды и Президентского полка.

Кавалерия
Конный спорт
Казачья культура
Вольтижировка
Джигиты